Bury kan have flere betydninger:

 Bury, Cambridgeshire, England
 Bury, Canada
 Bury, Greater Manchester, England
 Bury F.C.
 Metropolitan Borough of Bury
 Bury, Moselle, Frankrig
 Bury, Oise, Frankrig
 Bury, Somerset, England
 Bury, West Sussex, England
 Bury St Edmunds, Suffolk, England

Personer:
 Friedrich Bury
 John Bagnell Bury
 Pol Bury